Cafeteria steht für:

 eine Gaststätte für den Ausschank mit kleinen Speisen, auch als Bestandteil von Hotels und Ähnlichem, siehe Café
 ein Café mit Selbstbedienung, siehe Schnellrestaurant
 eine gehobenere Form der Personalverköstigung, auch studentischen Mensen und Ähnlichem, siehe Kantine
 ein Vergütungsmodell im Personalwesen, siehe Cafeteria-Modell
 eine Gattung im Meer lebender Einzeller, siehe Cafeteria (Gattung)

Siehe auch: